Хакка (, самоназвание ) — диалект китайского языка (по классификации, принятой в КНР и России) или отдельный язык в составе сино-тибетской семьи (по классификации, принятой на Западе). На слух непонятен носителям стандартного китайского языка, отдельной письменной формы не имеет. Из всех китайских диалектов хакка фонетически наиболее близок среднекитайскому языку. На хакка говорят в основном на юге Китая представители ханьского субэтноса хакка или их потомки, составляющие диаспору в Восточной и Юго-Восточной Азии, а также по всему миру.

Между тайваньским и гуандунским произношением хакка имеются некоторые различия. Среди говоров хакка своего рода «стандартом» является говор уезда Мэйсянь (), распространённый на северо-западе Гуандуна.

Гуандунское управление образования в 1960 году предложило   хакка.

Этимология 
Название народности хакка, давшей имя и диалекту, буквально означает «народ гостей»: хак 客 (путунхуа: kè) означает «гость», ka 家 (путунхуа: jiā) — «семья». Сами хакка называют свой язык Hak-ka-fa (или -va) 客家話, Hak-fa (-va), 客話, Tu-gong-dung-fa (-va) 土廣東話, буквально, «родной язык гуандунцев», а также Ngai-fa (-va) 話, «мой / наш язык».

История

Истоки 
Народ хакка образовался в результате нескольких волн миграции с севера Китая на юг во время войн и беспорядков. Первые хакка прибыли из провинций, сейчас имеющих названия Хэнань и Шэньси. Переселенцы говорили на тех самых китайских диалектах, которые в дальнейшем развились в путунхуа. Диалект хакка довольно консервативен и из всех прочих говоров он ближе всего к среднекитайскому. Свидетельством этого является сохранение конечных гласных , утерянное в путунхуа. Если сравнить диалект хакка и кантонский, то разница между ними примерно такая же, как и между португальским и испанским; путунхуа же тогда можно уподобить французскому, тем более, что его фонетика в такой же степени отличается от фонетики испанского и португальского.

Так как миграция проходила постепенно, на диалект хакка повлияли встреченные по пути говоры, включая минь и языки мяо-яо. Также есть мнение о том, что на хакка повлиял язык шэ.

Обзор основных характеристик 
Среднекитайский язык связывают с диалектом хакка (как и с большинством китайских диалектов) регулярные звуковые соответствия. Некоторые из них приведены ниже.
 Лексемы, записываемые иероглифами 武 (война, боевые искусства) и 屋 (дом, комната), произносившиеся в среднекитайском как mvio и uk, в хакка превратились в vu и vuk. В путунхуа они оба звучат как у).
 Среднекитайская инициаль /ɲ/ слов 人 и 日 слилась с инициалью /ŋ/ в хакка (人: ngin, 日: ngit). В путунхуа /ɲ/ превратилось в r- (人 rén, 日 rì), а в кантонском она слилась с /j/ (人 yan4, 日 yat6)
 Начальный звук лексемы, записываемой иероглифом 話 (слово, речь; путунхуа хуа) на диалекте хакка произносится как f или v (промежуточный звук).
 Первый звук 學  обычно соответствует h (аппроксиманту «х») в хакка и глухому альвео-нёбному фрикативу (x [ɕ]) или задненёбному фрикативу (h [x]) путунхуа.

Фонология

Инициали диалекта мэйсянь 
В хакка отсутствуют звонкие взрывные согласные (), но зато имеется две серии глухих взрывных: непридыхательные () и придыхательные ().

* Когда за инициалями  <z>,  <c>,  <s>, и  <ng> следует палатизированная медиаль  '', они превращаются в  <j>,  <q>,  <x> и  <ng> соответственно.

Рифмы мэйсяньского диалекта 
В мэйсяньском имеется семь гласных, , в романизации — i, ê, a, e, o, u. Смягчающая медиаль () изображается как i, а огубленная медиаль () — как u.

Кроме того, рифма слога языка хакка (весь слог кроме первого согласного) может заканчиваться одной из следующих терминалей: , в романизации — m, n, ng, b, d, и g.

Тоны 
В мэйсяньском имеется четыре тона, число которых сокращается до двух, если терминаль (последний согласный слога) представлена взрывным звуком. Звонкие начальные согласные среднекитайского в мэйсянь превратились в глухие придыхательные. Перед тем, как это случилось, два из четырёх тонов среднекитайского пин, шан, цюй, жу, разделились (пин и жу,), дав этим рождение шести тонам в диалектах.

Деление на «инь-ян» развилось из среднекитайских глухих инициалей  (они образовали тоны-«инь») и звонких  (соответственно, тоны-«ян»). Тем не менее в современном хакка некоторые слова тона «пин» имеют сонорные инициали , а в среднекитайском такие слова звучали с тоном «шан»; и звонкие инициали, имевшие тон «цюй». Таким образом, разделение по звонкости не является абсолютным признаком.

Количество различий в контурах тонов хакка увеличивается по мере удаления от Мэйсяня. Например, «инь пин» в Чантине (长汀) имеет рисунок  (33), а в тайваньском Сысяне —  (24).

Тональный сандхи 
В вышеприведённой таблице рисунок тонов инь пин и цюй претерпевает изменение, когда за словом в одном из этих тонов идёт слово с тяжёлым ударением (высота тона меньше). Например, высота тона «инь пин» изменяется от  (44) к  (35), когда имеет место тональный сандхи. Аналогичные изменения происходят в тоне «цюй»:  (53) становится  (55). Это отмечено красным в нижеприведённой таблице.

Нейтральный тон имеют несколько суффиксов. Он произносится со средней высотой.

Прочие поддиалекты хакка 
Язык (диалект) хакка имеет столько же диалектных подвидов, сколько есть провинций с говорящим на хакка большинством. Вокруг уезда Мэйсянь располагаются уезды Пинюань 平遠, Дабу 大埔, Цзяолин 蕉嶺, Синънин 興寧, Ухуа 五華 и Фэншунь 豐順. И в каждом уезде есть интересные особенности произношения. В Синънине отсутствуют рифмы, кончающиеся на  и , они переходят в  и . Ещё дальше от Мэйсянь, в Гонконгском диалекте нет медиали , поэтому иероглиф 光 читается в Мэйсяне , а в Гонконге — , как и в соседнем Шэньчжэне.

Но отличия есть не только в окончаниях и гласных. Тональные различия хакка довольно велики: большинство поддиалектов имеют шесть тонов, как и мэйсяньский. Тем не менее, кое-где потеряны все тоны «Жу Шэн», а слова этого тона распределились между другими тонами. Таков поддиалект Чантин 長汀 на западе провинции Фуцзянь. Кроме того, по-видимому, в прибрежных диалектах Хайфэн 海 豐 и Луфэн 陸 豐 ощущается влияние системы тонов хакка. В них тон «цюй» также расщеплён, в результате чего общее количество тонов равно семи, считая «инь-ян» разными тонами и включая тон «шан».

Поддиалект хой-люк (Хайлу 海陸), носители которого проживают на Тайване, произошёл из тех же мест. В нём есть постальвеолярные согласные (вроде , , ), которые в других языках Китая обычно отсутствуют. Другая группа носителей хакка, Сысянь (хакка: Сыен 四縣) родом из Цзяина 嘉應 и окрестных Цзяолиня, Пинъюана, Синънина и Ухуа. Цзяин позже был переименован в Мэйсянь.

Диалект ухуа 
 характеризуется произношением многих звонких среднекитайских слогов тона цюй-шэн (четвёртого тона) с тоном шан-шэн (третьим), тон «ян-пин» повышается /13/, вместо того, чтобы оставаться на низком уровне /11/, как в мэйсяньском. Акцент в районах, прилегающих к северному Баоаню и восточному Дунгуаню, характеризуется наличием двух последовательностей фрикативов и аффрикатов: (цз, ц, с, чж, ch, ш), аналогично путунхуа; рифмой «и», характерной для хакка Юэбэя и Сычуани; а также имеющейся трелью/ретрофлексным звуком.

Рифмы ухуа 
Большинство рифм в мэйсянь и ухуа общие, за исключением:
«уон» (мэйсянь)= «он»(ухуа),
«ян» (мэйсянь)= «ан»/«йен»(ухуа),
«уй» (мэйсянь)= «и»(ухуа),
«ин» (мэйсянь)= «ун»(ухуа),
«уан, уай, уон» (мэйсянь)= ухуа теряет «у»: «кан» вместо «куан»,
«йен» (мэйсянь)= «эн»(ухуа)

Тоны ухуа

Словарь 
Как и многие южные диалекты, хакка сохранил многие односложные слова из более древних периодов развития китайского; таким образом, многие же рабочие слоги отличаются в тоне и рифмах. Это уменьшает нужду в составлении новых многосложных слов. То же можно наблюдать в других диалектах.

Примеры односложных слов

人  человек (путунхуа жэнь 2)
碗  чашка (путунхуа ван 3)
狗  собака (путунхуа гоу 3)
牛  корова (путунхуа ню 2)
屋  дом (путунхуа у 1)
嘴  рот (путунхуа цзуй 3)
𠊎  я (путунхуа 我 во 3)

Примеры многосложных слов

日頭  солнце
月光  луна
屋下/屋家  дом
電話  телефон
學堂  школа

Для обозначения слова «говорить» в хакка предпочтитиельнее глагол  講, нежели шуо, использующийся в путунхуа 說 (Hakka ).

Для глаголов «есть» и «пить» используются слова , 食  и 飲  (хакка ), как в кантонском. Путунхуа эти же значения даёт словам чи 吃 (хакка) и хэ 喝 (хакка). В хакка эти слова означают голодать, хотеть есть и хотеть пить.

Примеры предложений 

 (обращение к ребёнку) Твоя мама уже пришла с базара?

 Его младший брат поймал бабочку, чтобы поиграть с ней.

 Очень холодно, ведро с водой промёрзло.

Системы записи 
С середины XIX столетия западные миссионеры создали множество систем латинизации подвидов хакка.

На данный момент самым большим трудом является Новый Завет и Псалмы (1993, 1138 страниц), хотя ожидается, что ближайшая публикация Ветхого Завета отберёт пальму первенства. Эти работы написаны и в романизации и в ханьцзы, включая уникальные для хакка иероглифы; они представляют диалект тайваньских хакка. Авторами этого труда являются миссионеры .

Знаменитая сказка «Маленький принц» была переведена на поддиалект хакка мяоли (через английский) в 2000 году. Она также использует две письменности, в том числе Тунъюн пиньинь.

Примечания

Литература

Ссылки 

Китайские языки и диалекты
Языки Китая